Schwarting ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schwarting (* 1966), deutscher Bauforscher
 Bernd Schwarting (* 1964), deutscher Maler
 Rainer Schwarting (* 1955), deutscher Neuropsychologe und Hochschullehrer